Жакуй д’Артуа (; 1613—1686) — фламандский -пейзажист и дизайнер гобеленов; специализировался на лесных пейзажах с фигурами.

Биография 
Жак д’Артуа родился в 1613 году в городе Брюсселе семье Анри Артуа; был крещён 12 октября того же года. Художественному мастерству обучался сперва у Яна Мертенса (до 11 января 1625), а впоследствии заметно подвергся влиянию Лодевейка де Ваддера.

Работал преимущественно в родном городе. Согласно «ЭСБЕ», «в его произведениях, представляющих по большей части плоские местности брюссельских окрестностей и отличающихся разнообразностью и теплотою тонов, эффектностью освещения и внятною передачею впечатлений природы, фигуры нередко писаны Г. де Крайером, Я. Боутом, Г. Зегерсом и Давидом Тепирсом Мл.».

10 июля 1636 года д’Артуа женился на Мари Сампелс; в этом браке родились восемь детей; один из сыновей художника — Ян Баптист — также стал живописцем и рисовал полотна в стиле своего отца.

Жакуй д’Артуа скончался 1686 году в Брюсселе.

Картины д’Артуа занимают почетное место в ведущих галереях мира.

Примечания

Литература 
 
 Jacques d’Arthois

Фламандские живописцы (до 1830)
Художники-пейзажисты Бельгии